Валерий Сушко:
 Сушко, Валерий Григорьевич (1940—2000) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.
 Сушко, Валерий Павлович (род. 1939) — глава администрации Урюпинска.